Bereziwka (obwód charkowski)
 Bereziwka (obwód iwanofrankiwski) (Березівка)
 Bereziwka (obwód odeski)